Sayyid Hünkar Hadji Bektaş Veli (1209-1271) descend du Prophète par Ali ar-Rida. Son vrai nom est Muhammed Bektaş. Il a reçu les titres hunkar, hadji et veli, le mot hunkar signifiant « celui qui crée le miracle », le mot hadji, « il sera allé à la Mecque » et veli, « celui qui porte la sagesse » : c'est l'un des noms portés par l'imam Ali. Son nom est régulièrement cité dans les cérémonies religieuses (samā‘) de sa lignée.

Considéré comme un saint homme et un mystique philosophe de l'alévisme et du bektachisme implanté en milieu turcophone, il est le fondateur éponyme de la confrérie des Bektachis, qui joua un rôle primordial dans l'islamisation de l’Anatolie et des Balkans. Originaire d'une famille du Khorassan, il a émigré en Anatolie parmi des populations turkmènes sur lesquelles il a eu une influence fondamentale, notamment par le fait qu'il prêchait dans sa langue maternelle, le turc.

Selon l'UNESCO, avec les mots du , Haci Bektas Veli véhicule des idées qui huit siècles plus tard coïncident avec la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948). Haci Bektas Veli a eu une grande influence sur la turquisation de l'Anatolie ainsi que sur la création de l'Empire ottoman. Il est également connu et respecté en Bulgarie, Grèce, Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Albanie, Hongrie et Roumanie.

Le Vilayetname, « Livre de la sainteté », est le livre qui raconte ses faits et légendes. Ses enseignements sont rassemblés dans plusieurs recueils dont le Makalat (écrit à l'origine en arabe) et le Fevaid (écrit à l'origine en persan).

Selon certaines sources, il serait né en 1190 et non en 1209.

Certains chercheurs pensent que le mot « hadji » serait une déformation de hadjé, c'est-à-dire hodja qui, en turc, signifie « maître ». Mais pour les Alevi-Bektachi, le titre de hadji vient du fait qu'il a accompli le grand pèlerinage à La Mecque.

Notes

Bibliographie

Liens externes

Voir aussi 
 Alévisme
 Bektachi

Alévisme
Naissance en 1209
Décès en 1271
Mystique musulman
Soufi
Naissance à Nichapur
Ouléma du XIIIe siècle